Dracunculus, vilket är latin och betyder "liten drake", kan syfta på:

 Drakkallasläktet (Dracunculus) − släkte med växter inom familjen kallaväxter, däribland drakkalla (Dracunculus vulgaris) 
 Dracunculus − släkte med parasiterande rundmaskar, däribland Guineamask (Dracunculus medinensis).
 Dracunculus − föråldrad synonym för släktet Draco, med flygdrakar 
 Artemisia dracunculus − vetenskapligt namn för örten dragon
 Phreatobius dracunculus − en fiskart
 Copris dracunculus − en skalbaggsart
 Chaetonotus dracunculus − ett bukhårsdjur